Kessler ou Keßler est le mot allemand pour « dinandier ».

Sciences et techniques 
 En astronautique, le syndrome de Kessler est un scénario envisagé en 1978 par Donald J. Kessler, consultant de la NASA), dans lequel l'exploration spatiale et même le recours aux satellites artificiels deviennent quasi impossibles pour plusieurs générations.

Culture et société 
 Le grand cru kessler est un vin d'Alsace.

Patronyme 

 Alec Kessler (1967-2007), un joueur de basket-ball américain ;
 Alice et Ellen Kessler (1936-), deux sœurs jumelles allemandes, danseuses et actrices ;
 Anne Kessler (1964-), une actrice et metteur en scène française ;
 Charles Kessler (1836-1916), un général français ;
 Charles Kessler (1911-1998), un joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Colette Kessler (1928-2009), universitaire française, mère de David Kessler et d'Emmanuel Kessler
 Daniela Kessler (19?-19?), une skieuse alpine autrichienne ;
 David Kessler (1959-2020), un haut fonctionnaire français, il fut conseiller Culture et Médias du président François Hollande ;
 Denis Kessler (1952-), ancien vice-président du MEDEF ;
 Donald J. Kessler (1940-), un astrophysicien américain ;
 Edwin Kessler (1928-2017), un météorologue américain, pionnier du radar météorologique ;
 Emil Kessler (1813-1867), un industriel allemand, fondateur de la Maschinenfabrik Esslingen ;
 Emmanuel Kessler (1963-), un journaliste français ;
 Georg Kessler (1932-), un entraîneur allemand de football ;
  (1787-1842), créateur du premier vin pétillant () en Allemagne, le  ;   
 George Kessler (1862-1923), un urbaniste américain ;
 Germán Kessler (1994-), un joueur de rugby à XV uruguayen ;
 Hans Kessler (1906-1997), un artiste allemand ; 
 Harry von Kessler (1868-1937), un collectionneur d'art, directeur de musée, mécène, essayiste, diplomate et militant pacifiste allemand, et l'un des fondateurs de l'association des artistes allemands Deutscher Künstlerbund ;
 Henry Kessler (1998-), un joueur américain de football ;
 Herbert Kessler (1912-1966), un joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Herbert Keßler (1925-2018), un homme politique autrichien ;
 Heinz Keßler (1920-2017) un général et homme politique est-allemand ;
 Jacques Kessler (1952-), un météorologiste français ;
 Jeanette Kessler (1908-1972), un skieuse alpine britannique ;
 Joseph Aloysius Kessler (1862-1933),  prélat catholique allemand ;
 Karl Fedorovich Kessler (1815–1881), une zoologiste germano-russe ;
 Margot Kessler (1948-), une femme politique allemande ;
 Marie-Christine Kessler (1940-), une politiste française ;
 Marie-Dominique Kessler (1958-), une artiste contemporaine suisse ;
 Matthias Kessler (1979-), un coureur cycliste allemand ;
 Meir Kessler (1961-), un grand-rabbin ;
 Meredith Kessler (1978-), une triathlète américaine ;
 Nadine Kessler (1988), une dirigeante et footballeuse internationale allemande ;
 Nina Kessler (1988-), une coureuse cycliste professionnelle néerlandaise ;
 Robert Kessler (1995-), un coureur cycliste allemand ;
 Ronald C. Kessler (1947-), un sociologue américain ;
 Serena Kessler (2002-), une joueuse française de basket-ball ;
 Siegfried Kessler (1935-2007), un pianiste de jazz français ;
 Sven Keßler (1991-), un rameur allemand ;
 Thomas Kessler (1937-), un compositeur suisse ;
 Thomas Kessler (1986-), un footballeur allemand ;
 Walker Kessler (2001-), un joueur de basket-ball américain.

Toponyme 
 La rue Kessler est une rue de Clermont-Ferrand, ainsi nommée en l'honneur du général Charles Kessler (1836-1916).

Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien